Tayfur Bingöl (Ankara, Turquía, 11 de enero de 1993) es un futbolista turco. Su posición es la de mediocampista y su club es el Beşiktaş J. K. de la Superliga de Turquía.

Estadísticas

Clubes 
 Actualizado al último partido jugado el .

Fuente: Soccerway

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en TFF

Futbolistas del Genclerbirligi OFTAS
Futbolistas del Gençlerbirliği Spor Kulübü
Futbolistas del Bandırmaspor
Futbolistas del Alanyaspor
Futbolistas del Göztepe Spor Kulübü
Futbolistas del Bursaspor
Futbolistas del Beşiktaş Jimnastik Kulübü
Futbolistas de la selección de fútbol sub-20 de Turquía
Futbolistas de la selección de fútbol sub-21 de Turquía